William Plunket kan syfta på:

* William Plunket, 1:e baron Plunket (1764–1854), brittisk peer
 William Plunket, 4:e baron Plunket (1828–1897), brittisk peer
 William Plunket, 5:e baron Plunket (1864–1920), brittisk peer